

Muzyka 
 „Heroes” – album Davida Bowiego z 1977 roku
 Heroes – album Johnny’ego Casha i Waylona Jenningsa
 Heroes – album studyjny zespołu Sabaton
 „Heroes” – singel Davida Bowiego
 „Heroes” – singel Eleny Paparizou, oficjalny utwór XIX Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce
 „Heroes” – singel Månsa Zelmerlöwa

Kinematografia 
 Heroes – amerykański film z 1977 roku w reżyserii Jeremy’ego Kagana
 Heroes – bollywoodzki film z 2008 roku w reżyserii Samira Karnika
 Heroes – amerykański serial science-fiction

Gry 
 Heroes of Might and Magic – seria gier
 Heroes of the Storm – gra wydana w 2015 roku
 Sonic Heroes – gra z serii Sonic the Hegdheog

Zobacz też